

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Van Y“ beginnt.

Van Y 



Van Yp 
 Van Ypersele de Strihou, Maximilien-Henri (1870–1941), belgischer Diplomat
 Van Ypersele, Jean-Pascal (* 1957), belgischer Klimatologe